Boise, Idaho állam fővárosa
További 
Boise (Texas)
Boise (Portland, Oregon)
Boise City
Boise megye
USS Boise (CL-47)
Boise (SSN-764)
Boise National Forest
Boise River

Személyek
Reuben P. Boise (1819-1907), oregoni legfelsőbb bíró

Továbbiak
Boise Cascade